Alfa – jeden z bohaterów Zniewolonego umysłu, paraboli literackiej Czesława Miłosza.

Jest to prozaik-moralista, który wsławił się świetnym debiutem (tom opowiadań) przed wojną. W czasie okupacji był kryształową postacią warszawskiego środowiska literackiego. Po wojnie natomiast zapragnął powszechnego uznania i bycia autorytetem moralnym, dlatego też aktywnie popiera nową władzę.

Miłosz opisał w ten sposób Jerzego Andrzejewskiego.

Bibliografia 
 

Postacie z polskich utworów literackich